Вольбек:

 Вольбек — дворянский род.
 Вольбек, Андерс (род. 1958) — шведский композитор и музыкальный продюсер.